

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 79, w tym 6 podstawowych
 Przymiarki – część miasta Bukowno
 Przymiarki – część miasta Jordanów
 Przymiarki – część miasta Pilzno
 Przymiarki – część miasta Ryglice
 Przymiarki – część miasta Siedlce

Inne 
 Przymiarki (275 m n.p.m.) – wzgórze na Wyżynie Olkuskiej
 Przymiarki (628,2 m n.p.m.) – góra w Beskidzie Niskim
 Przymiarki – potok
 Przymiarki – torfowisko w Kotlinie Orawsko_Nowotarskiej
 Przymiarki – nieofic. przysiółek wsi Rudzienko Drugie w pow. lubartowskim, w gminie Michów